Trois navires de la Royal Navy ont porté le nom de HMS Dorsetshire d'après le Dorsetshire, comté anglais :
 le , un vaisseau de troisième rang de 80 canons, lancé en 1694, modernisé en 1712, vendu en 1749 ;
 le , un vaisseau de  rang de 70 canons, lancé en 1757, détruit en 1775 ;
 le , un croiseur lourd de la , lancé en 1929, coulé en 1942.

Dorsetshire